Грушевское — название населённых пунктов:

Россия 
 Грушевское — село в Александровском районе Ставропольского края.

Украина 
 Грушевское — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.